Лихорадка де́нге (от  — «судорожный припадок»; костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Вирусы-возбудители лихорадки денге относятся к арбовирусам, семейству  рода  (арбовирусы антигенной группы В).

Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней. В небольшом количестве случаев заболевание перерастает в тяжелую лихорадку денге, также известную как геморрагическая лихорадка денге, приводящая к кровотечению, низкому уровню тромбоцитов и «утечке» плазмы крови, или синдрому шока денге, при котором кровяное давление падает до опасно низких значений. Помимо уничтожения комаров, ведется работа по лечению, направленному непосредственно на вирус.

Классификация 
Всемирная организация здравоохранения в 2009 году классифицировала лихорадку денге на две группы: неосложненную и тяжёлой степени. Она заменила классификацию ВОЗ 1997 года, которую необходимо было упростить, хотя старая классификация все ещё широко используется, в том числе Региональным бюро Всемирной организации здравоохранения для стран Юго-Восточной Азии (). Тяжёлая степень денге определяется как связанная с сильным кровотечением, тяжёлой дисфункцией органов или тяжёлой утечкой плазмы, в то время как все остальные случаи не имеют таких осложнений. Классификация 1997 года разделяла денге на недифференцированную лихорадку, лихорадку денге и геморрагическую лихорадку денге. Геморрагическая лихорадка денге в дальнейшем была подразделена на I—IV степени. Первая степень (I) — это наличие легкого кровоподтека или положительного теста на жгут у больного, II степень — наличие спонтанного кровотечения в коже и в других местах, III степень — клинические признаки шока, а IV степень — шок настолько тяжёлый, что невозможно обнаружить кровяное давление. Степени III и IV упоминаются как «синдром шока денге».

Распространение 

Самые ранние описания даты вспышки 1779 года. Его вирусная причина и распространение стали поняты в начале XX века. После Второй мировой войны лихорадка денге стала глобальной проблемой и распространилась в более чем 110 странах, в основном в Азии и Южной Америке. Каждый год от 50 до 528 миллионов человек заражаются и около 10 000 до 20 000 человек умирают.

В настоящее время лихорадка денге встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Относится к «забытым тропическим болезням». Ежегодная заболеваемость составляет порядка 50 миллионов человек.

Источниками инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары ( у человека и  у обезьян). Основными местами размножения комаров являются глиняные сосуды, металлические бочки и бетонные цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов.

Симптомы 
Инкубационный период составляет в среднем от 3 до 14 дней (чаще 5-7 дней).

Классическая лихорадка денге (заболевает человек при первичном инфицировании):

 повышение температуры до 39-40 °С (к концу третьих суток температура резко снижается, а через 1-3 дня вновь повышается, далее опять снижается через 2-3 дня)
 учащение пульса в начале заболевания, а через 2-3 дня он сильно урезается

 озноб
 боли в костях (чаще в позвоночнике)
 боли в суставах (особенно в коленных суставах)
 боли в мышцах
 анорексия (отказ от еды из-за отсутствия аппетита)
 адинамия (резкий упадок сил)
 тошнота
 головокружение
 бессонница
 покраснение и отёчность лица
 покраснение глаз
 покраснение горла
 различная зудящая сыпь (сначала сыпь появляется на туловище, затем распространяется на конечности и сохраняется 3-7 дней):
 петехиальная — точечные кровоизлияния
 скарлатиноподобная — покраснение кожи, на фоне которого определяются пятнышки величиной с просяное зерно.
 уртикарная — возвышающиеся над поверхностью кожи отёчные волдыри ярко-розового цвета размером от 0,5 до нескольких сантиметров, сильно зудящие.

 Нарушение сознания наблюдается в 0,5-6 % тяжелых случаев, что связано либо с вирусным энцефалитом, либо косвенно, в результате недостаточности жизненно важных органов, например печени.

Геморрагическая лихорадка денге (филиппинская геморрагическая лихорадка, таиландская геморрагическая лихорадка, сингапурская геморрагическая лихорадка) — острая форма классической лихорадки денге. Она развивается только у местных жителей в районах, эндемичных по данному заболеванию. Геморрагическая форма возникает при многократном инфицировании разными штаммами вируса и проявляется следующими симптомами:
 повышение температуры тела до 39-40 °С
 кашель
 анорексия
 тошнота
 рвота
 боли в животе
 увеличение лимфатических узлов
 увеличение печени
 выраженная слабость
 петехиальная сыпь (кровоизлияния на коже)
 десневое, желудочно-кишечное кровотечения
 рвота кровью
 снижение артериального давления, учащение пульса
 бледность, синюшность кожи

Диагностика 
 Консультация врача-инфекциониста
 Лабораторные методы исследования:
 общий анализ крови
 выявление антител (реакция связывания комплемента, реакция торможения гемагглютинации, реакция нейтрализации)
 выявление РНК вируса лихорадки денге методом ПЦР (позволяет дифференцировать вирус различных типов).

Болезни с похожими симптомами 
 малярия
 лихорадка чикунгунья
 лихорадка паппатачи
 желтая лихорадка
 лихорадка Марбург
 лихорадка Ласса
 сепсис
 менингококцемия
 лихорадка Зика

Лечение лихорадки денге 
Больных госпитализируют в стационар.

При классической форме заболевания назначают:

 болеутоляющие препараты
 витамины
 антигистаминные препараты

Показаны строгий постельный режим и обильное питьё: не менее 200 гр. каждые 2 часа, или более 2 литров в день. ВОЗ рекомендует свежевыжатые соки, молоко. Употребление только воды может привести к сдвигу электролитического баланса. Предпочтительны витамины С, К, B.

При геморрагической форме заболевания назначают:

 инфузионную терапию
 введение плазмы и плазмозаменителей (в тяжёлых случаях)
 глюкокортикоиды (в тяжёлых случаях)
 кислородотерапию
 препараты, повышающие свертываемость крови (коагулянты)

Осложнения лихорадки денге 
 инфекционно-токсический шок
 энцефалит
 менингит
 психоз
 полиневрит
 пневмония
 паротит
 отит

Противопоказания и профилактика 
Категорически запрещено употребление ацетилсалициловой кислоты (аспирина), ибупрофена, диклофенака, так как данные медикаменты нарушают процесс слипания тромбоцитов — основу тромбообразования, тем самым повышают кровоточивость. Разрешено употребление парацетамола.

Существуют 5 серотипов вируса денге. Заражение одним типом обычно дает пожизненный иммунитет к этому типу, но только кратковременный иммунитет к другим. У перенёсших лихорадку людей иммунитет против заразившего типа вируса сохраняется до 2 лет, от остальных — частичный в течение 1-3 месяцев. Однако распространены случаи повторного заражения и через 20 дней после первичного. Комар может являться переносчиком одновременно нескольких серотипов вируса. Наличие антител усугубляет течение болезни, поэтому повторное заражение более опасно.

Существует ряд тестов для подтверждения диагноза, включая обнаружение антител к вирусу или его РНК. Для предотвращения заражения лихорадкой денге рекомендуется использовать репелленты, фумигаторы, защитные сетки от комаров, плотную и чистую светлую одежду, а также не допускать наличия открытых ёмкостей с водой, в которых комары производят выплод потомства.

При посещении стран, входящих в группу риска, врачи рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты — противомоскитные сетки на окнах, пологи, одежду с длинными рукавами, репелленты, а при возвращении домой следить за температурой тела.

Вакцина лихорадки денге была утверждена и является коммерчески доступным в ряде стран. Вакцина, однако, рекомендуется только тем, кто был ранее инфицирован. Другие методы профилактики включают сокращение среды обитания комаров и ограничение воздействия укусов. Это можно сделать, избавившись от стоячей воды или накрыв её, и надев одежду, покрывающую большую часть тела. Лечение острой денге является вспомогательным и включает приём жидкости внутрь или внутривенно при легкой или умеренной болезни. В более тяжелых случаях может потребоваться переливание крови. Около полумиллиона человек нуждаются в госпитализации каждый год. Парацетамол (ацетаминофен) рекомендуется вместо нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) для снижения температуры и облегчения боли при денге из-за повышенного риска кровотечений из-за применения НПВП.

Прогноз 
При заболевании классической формой лихорадки денге прогноз благоприятный, а при геморрагической форме летальность составляет около 50 %.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вирусные инфекции
Трансмиссивные болезни
Забытые болезни
Лихорадка